L'idea islamica di Jihād
 Jihād islamica egiziana, guidata da Ayman al-Zawahiri
Movimento per il Jihād Islamico in Palestina, operante in Palestina ed affiliata all'omonimo gruppo egiziano